Benson and Hedges Masters 1990 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 4-11 lutego 1990 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Szkot Stephen Hendry, który finale pokonał Johna Parrotta, broniąc tym samym tytuł.

Nagrody 
Zwycięzca: £70 000

Najwyższy break turnieju: £7 000

Łączna pula nagród: £275 000

Runda dzikich kart

Faza zasadnicza turnieju

Bibliografia 
 Snooker Database

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1989/1990

1990 w sporcie
Masters